Притчард (англ. Pritchard) — английская фамилия.

Известные носители:

 Притчард, Алекс (; род. 1993) — британский футболист.
 Притчард, Люк (род 1985) — британский музыкант, вокалист и гитарист группы The Kooks.
 Притчард, Пэйтон (род. 1998) — американский баскетболист.
 Притчард, Чарльз (1808—1893) — английский астроном и педагог; доктор богословия.
 Притчард, Эрик (род. 1961) — американский скрипач и педагог.

См. также 
 Притчардия (лат. Pritchardia) — род пальм, включающий около 30 видов.
 Эванс-Притчард, Эдвард Эван (1902—1973) — британский социально-культурный антрополог.